Южная Рассоха:
 Южная Рассоха (приток Пожега);
 Южная Рассоха (приток Нижней Рассохи).